Фёдор Митрофа́нов:
 Митрофанов, Фёдор Васильевич (1916—1945) — военный лётчик, Герой Советского Союза.

 Митрофанов, Фёдор — русский иконописец XVII века.